Иван Иванович Кяйвяряйнен (30 июня 1912 года ― 7 октября 1996 года, г. ) — учёный-историк, доктор исторических наук.

Биография 
Родился в семье крестьянина. В 1928―30 годах работал учителем в школах Карелии и Ленинградской области. В 1934 окончил Ленинградский пединститут.

В 1934―1936 годах был ассистентом кафедры всеобщей истории Карельского государственного пединститута (ныне Карельский государственный педагогический университет). С сентября 1937 года работал аспирантом Ленинградского государственного университета. В 1938―1939 годах арестован, затем освобожден и реабилитирован.

Участник советско-финской войны. После окончания аспирантуры Ленинградского государственного университета с 1943 по 1989 год работал в Карело-Финском государственном университете (с 1956 Петрозаводский государственный университет): зав. кафедрой всеобщей истории, декан историко-филологического факультета (1947―58 гг.), проф. кафедры всеобщей истории.

Автор 22 научных работ. Основатель российской финнистики. Инициатор специализации по изучению истории Финляндии и стран Северной Европы в Петрозаводском государственном университете. Награжден медалями. Заслуженный деятель науки КАССР (1965).

Сочинения 

 Международные отношения на Севере Европы в начале 19 в. Петро-заводск, 1965; О конституционалистской политике царизма в Финляндии в первый период автономии // Вопросы истории Европейского Севера. 1976. Вып. 3.

Литература 

 Такала И. Р. И. И. Кяйвяряйнен // Политическая история и историография: От античности до современности: Сб. науч. ст. / Отв. ред. Т. Г. Тюнь. Петрозаводск, 2000.   Вып. 3.

Историки СССР
Преподаватели ПетрГУ